Середина-Буда — місто районного підпорядкування в Сумській області, центр Середино-Будського району.
 Середина-Буда — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Росією.

Також 
 Середина (значення)